els Masos, municipi al Conflent
 els Masos (Foixà), entitat de població al municipi de Foixà
 els Masos (Ventalló), entitat de població al municipi de Ventalló
 Els Masos (Vallmanya)
 els Masos de l'Albiol, 
 els Masos de Baiarri, 
 els Masos de la Coma, 
 els Masos de Llimiana, 
 els Masos de Millà, entitat de població al municipi d'Àger
 els Masos de Pals, entitat de població al municipi de Pals
 els Masos de Sant Martí, entitat de població al municipi d'Isona i Conca Dellà
 els Masos de Tamúrcia, entitat de població al municipi de Tremp
 els Masos de Torroella, entitat de població al municipi de Torroella de Fluvià
 els Masos de Vespella, entitat de població al municipi de Vespella de Gaià
 Residencial dels Masos, entitat de població al municipi de Pals